14 жіноча шахова Олімпіада проходила в рамках 29 шахової Олмпіади, що тривала з 16 листопада по 4 грудня 1990 року в югославському місті — Новий Сад.

У змаганнях взяли участь 66 команд (Югославія була представлена трьома командами.), у складі яких грала 261 шахістка, серед яких 20 гросмейстерів, 56 міжнародних майстри та 16 майстрів ФІДЕ. Учасники зіграли 1338 партій.

Турнір проходив за швейцарською системою. Команди зіграли 14 турів.

Місця визначались за: 1. Кількістю очок. → 2. Коефіцієнтом Бухголця. → 3. Кількістю командних очок (КО).

Контроль часу: 40 ходів за 2 години, потім 60 хвилин на наступні 20 ходів.

Підсумкова таблиця 
 М — місце.
 Б — Коефіцієнт Бухгольца.
 Очки — сума набраних очок усіма шахістами (1 за перемогу шахіста, ½ за нічию, 0 — за поразку).
 КО — неофіційні командні очки, набрані всією командою (2 за перемогу команди, 1 — нічия, 0 — поразка).
 Курсивом — місце суперника.
 () — сума набраних очок у матчі всіма шахістами.
 К — додаткові команди.

Примітки

Джерела 
 OlimpBase 

Шахові олімпіади
1990 у шахах
Спортивні змагання в Югославії
Спорт у Новому Саді
Листопад 1990
Грудень 1990